Wake Me Up:
 Wake Me Up — восьмой сингл британской поп-группы Girls Aloud, и четвёртый сингл со второго альбома группы What Will the Neighbours Say.
 Wake Me Up — песня шведского диджея Авичи с его дебютного альбома True (2013), записанная при участии Алоэ Блэка.
 Wake Me Up — сингл южнокорейской гёрл-группы Twice из их первого студийного японского альбома BDZ (2018).